Stati Uniti d'America
 Pleasant Grove – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Pleasant Grove – comunità non incorporata della Contea di Alamance, Carolina del Nord
 Pleasant Grove – census-designated place della Contea di Allegany, Maryland
 Pleasant Grove – census-designated place della Contea di Muskingum, Ohio
 Pleasant Grove – città della Contea di Utah, Utah